

Patronymes 
 Enrico D'Ovidio (1843-1933), mathématicien et homme politique italien.
 Catherine d'Ovidio (1959-2020), joueuse de bridge française.
 Francesco D'Ovidio (1849-1925), philologue, critique littéraire et linguiste italien.
  (né en 1950), chanteur de musique folklorique argentin.
 Elisa D'Ovidio (née en 1989), joueuse de football australienne.

Homonymie de patronyme